Jméno a příjmení Michael Thompson nosí více různých osob:

 Michael Thompson (kytarista) (* 1954) – americký kytarista
 Michael Thompson (klavírista) (* 1954) – americký klavírista
 Michael Thompson (golfista) (* 1985) – americký golfista